Geraldine puede referirse a:

Personas 
 Geraldine Bazán, actriz y presentadora mexicana. R rtt
 Geraldine McEwan, actriz británica. 
 Géraldine Dupuit, reina del training center.
 Geraldine Galván, actriz y cantante mexicana.
 Geraldine Henríquez, Experta en telecomunicaciones y filántropa chilena.
 Geraldine Farrar, soprano y actriz estadounidense.
 Geraldine Chaplin, actriz estadounidense.
 Geraldine Zinat, actriz y cantante francesa.
 Geraldine de Albania, noble de Hungría.
 Geraldine Ponce, modelo mexicana.
 Geraldine Page, actriz estadounidense.
Geraldine Moreno, estudiante venezolana.
 Geraldine Fitzgerald, actriz estadounidense.
 Géraldine Zivic, actriz, modelo y presentadora argentina.
 Geraldine Jewsbury, novelista inglesa.
 Géraldine Harmon, deportista británica.
 Joa Geraldine, cantante peruana. 
 Geraldine Somerville, actriz irlandesa.
 Geraldine Finlayson, directora de museo inglesa.

Ciudades 
 Geraldine, pueblo estadounidense de Alabama.
 Geraldine, pueblo estadounidense de Montana.